Comfortline steht für:

 Comfortline, eine Ausstattungsvariante bei Volkswagen
 Comfortline, ein Schlafwagentyp, siehe City Night Line #Ausstattung der Züge